De Prins van Oranje is een voormalig theater en concertgebouw in Venlo en werd omstreeks 1910 door architect Hendrik Petrus Berlage ontworpen.

In eerste instantie was de Prins van Oranje een herensociëteit die in 1866 vooral op zondagochtenden concerten organiseerde in een kiosk in de tuin van de herberg Sint-Anna. Na verloop van tijd werd de herberg afgebroken en dus ook de kiosk.

Op de plaats van de voormalige herberg werd door Berlage een concertgebouw gebouwd. De muziektempel werd op 23 oktober 1910 door burgemeester Van Rijn officieel geopend. In 1967 vond er een verbouwing plaats, maar al snel werd duidelijk dat dit niet voldoende was. De Venlose bevolking had behoefte aan een betere accommodatie. In 1982 werd daarom gestart met nieuwbouw in de binnenstad. Dit nieuw gebouwde theater heet de Maaspoort en werd in theaterseizoen 1984-1985 in gebruik genomen.
De Prins van Oranje werd gesloten vlak na de laatste voorstelling in 1984 en enkele jaren later werd het Berlage-gebouw gesloopt. Op dezelfde plek staat nu Perron 55.

Geschiedenis van Venlo
Theaterzaal in Venlo
Bouwwerk van Hendrik Petrus Berlage
Voormalig bouwwerk in Limburg (Nederland)